Флаг Житомира — официально утверждённый символ Житомира. Вид флага был утверждён 5 сентября 2007 года решением Житомирского городского совета.

Описание 

Флаг города Житомира представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделенное двумя скрещенными белыми полосами на четыре прямоугольника: нижний левый и верхний правый желтого цвета верхний левый и нижний правый — синего цвета.

Горизонтальная полоса делит флаг пополам, а вертикальная — в соотношении 1:2. на месте их пересечения размещен герб города Житомира.

См. также 

 Герб Житомира
 Герб Житомирской области

Ссылки 
 Про затвердження прапору м. Житомир 

Флаг
Флаги Житомирской области
Флаги городов Украины
Флаги с изображением крепости